Qipingasoq bezeichnet:
 Qipingasoq, Ort im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qipingasoq (Bucht, Sisimiut, nördlich) (auch Tunoqqusaannguaq), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qipingasoq (Bucht, Sisimiut, südlich), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland